John Winthrop est le nom de trois membres de la même famille de l’élite des colonies britanniques en Amérique du Nord avant la guerre d'indépendance des États-Unis. Il s’agit de:

 John Winthrop (avocat): l’un des fondateurs de la colonie de la Colonie de la baie du Massachusetts 
 John Winthrop (fils): fils du premier et gouverneur de la colonie du Connecticut
 John Winthrop (astronome): arrière-arrière-arrière-petit-fils du premier.